Шишовка — село в Бобровском районе Воронежской области.

Административный центр Шишовского сельского поселения.

Население

География 
Улицы

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Бобровского района